Нікель — хімічний елемент Нікол, метал.
 Нікель (мінерал).
 Нікель — селище міського типу в Мурманській області.
 Нікель — селище в Адигеї.
 Нікель — один з гномів у німецькій міфології
 Гаральд Нікель (,  21 липня 1953, Еспелькамп) — німецький футболіст.
 Нікель Єгор Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Нікель — п'ять центів (США).